Адлькофен () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ландсхут. Население составляет 3850 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 47,82 км². Официальный код  —  09 2 74 111.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии